Feliks Mirosław Drzewiecki (1895–1942) – kapitan piechoty Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych
 Feliks Drzewiecki (ur. 1896) – sierżant Wojska Polskiego, odznaczony Orderem Virtuti Militari

Przypisy